Региональный европейский чемпионат Формулы в сезоне 2022 стал четвёртым сезоном в истории чемпионата и вторым после объединения с Еврокубком Формулы-Рено — чемпионатом по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами проводящийся по правилам Формулы-Regional на территории Европы. Все участники выступали на болидах Tatuus T-318.

Шведский гонщик  стал чемпионом, команда Prema Racing завоевала командный титул. Итальянcкий гонщик  стал лучшим новичком сезона.

Команды и гонщики 
12 ноября 2021 года объявлены заявки команд на новый сезон. Единственное изменение — команда Trident заменила . Затем было объявлено, что команда RPM заменила команду DR Formula.

(R) — новичок

(F) — женщина-гонщица

(G) — гостевое выступление (Уайлд-кард)

Календарь 
Предварительная версия календаря была опубликована 25 октября 2021 года.

Изменения в регламенте 
 Введена система «push-to-pass» — кратковременное увеличение мощности мотора для упрощения обгонов. В гонке разрешено активировать этот режим пять раз не более, чем в течение 15 секунд.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Региональный европейский чемпионат Формулы
2022 год в автоспорте
Сезоны Регионального европейского чемпионата Формулы
Сезоны формульных гонок
Формула 3 в сезоне 2022